Partit de la Justícia i el Desenvolupament, partit polític de Turquia
 Partit de la Justícia i el Desenvolupament (Marroc), partit polític del Marroc